Mario Naccarato est né en 1961. Il est avocat et professeur universitaire à l'Université Laval. Sa thèse de doctorat est nommée pour le prix de la meilleure thèse de doctorat au Québec par . Ses champs de pratique et d’intérêt sont le droit privé, le droit comparé, le droit criminel, le droit et société et l’art de la plaidoirie.  milite au sein du collectif de désinformation Réinfocovid.

Références

Lien externe 

Désinformation sur la pandémie de Covid-19
Naissance en 1961